Республика Венесуэла — Венесуэльское государство с республиканской формой правления, имеющее в своём официальном наименовании это словосочетание.

 Первая Республика Венесуэла — государство, существовавшее в 1810—1812 годах.
 Вторая Республика Венесуэла — государство, существовавшее в 1813—1814 годах.
 Третья республика Венесуэла — государство, существовавшее в 1817—1819 годах до преобразования в Великую Колумбию.
 Четвёртая республика Венесуэла — преемница Соединённых Штатов Венесуэлы, существовавшая с 1953 по 1999 года.
 Боливарианская Республика Венесуэла — государство, основанное Уго Чавесом в 1999 году.